Вуэ:

 Вуэ, Симон (1590—1649) — французский живописец-монументалист, портретист и декоратор.
 Вуэ — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Вуэ — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.